Bei Custozza (ital.: Custoza; nahe Verona in Norditalien) wurden zwei für die italienische Nationalstaatswerdung bedeutende Schlachten ausgetragen. Schlacht bei Custozza kann sich daher auf folgende Ereignisse beziehen:

 Schlacht bei Custozza (1848)
 Schlacht bei Custozza (1866)